Vaux (Allier)
 Vaux (Alta Garona)
 Vaux (Mosela)
 Vaux (Vienne)